Gminy w USA:
 Yadkin (ang. Yadkin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yadkin (ang. Yadkin County) – w stanie Karolina Północna